Uma noite não são dias é um livro de Mário Zambujal.

"Este livro é uma paródia, com uma atmosfera muito caricaturada do que poderá vir a ser Lisboa em 2044 e que surge na sequência de algumas tendências actuais, como o incontornável avanço das tecnologias, mas há pouca mudança no que toca à condição humana", disse Mário Zambujal. Para o autor, o livro  se pretende "risonho e brincalhão", mas  também pode ser visto com "alguma seriedade".

Livros de Mário Zambujal
Romances de 2009